IJK est un sigle qui peut désigner :
 Internacia Junulara Kongreso (en français, Congrès international de la jeunesse), un des plus grands congrès espérantophones.

Voir aussi 
 IJK Software, une ancienne société britannique de création et d'édition de jeux vidéo
 IJK 2005, un rassemblement international de la jeunesse en espéranto qui a eu lieu en 2005